Superbe bezeichnet

 Superbe (Aube), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aube
 Superbe (Saône), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Saône

Schiffe:
 Superbe (Schiff, 1671), ein 68-Kanonen-Linienschiff der Superbe-Klasse (1671) der französischen Marine (1672–1687)
 Superbe (Schiff, 1690), ein 70-Kanonen-Linienschiff der Superbe-Klasse (1690) der französischen Marine (1691–1702)
 Superbe (Schiff, 1708), ein 56-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1709–1710) und britischen Marine (1710–1732)
 Superbe (Schiff, 1738), ein 74-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1740–1759)
 Superbe (Schiff, 1784), ein 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse der französischen Marine (1784–1795)
 Superbe (Schiff, 1814), ein 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse der französischen Marine (1814–1833)
 Superbe-Klasse (1672), eine Klasse von zwei Linienschiffen der französischen Marine (1672–1688)
 Superbe-Klasse (1691), eine Klasse von zwei Linienschiffen der französischen Marine (1691–1748)

Siehe auch
 Superb